Alain Pieters, homme politique belge ;
 André Pieters, coureur cycliste belge ;
 Cindy Pieters, coureuse cycliste belge ;
 Erik Pieters, footballeur néerlandais ;
 Kim Pieters (1979-) une actrice néerlandaise. 
 Leo Pieters, homme politique belge flamand ;
 Peter Pieters, ancien coureur cycliste néerlandais ;
 Ellen Pieters, actrice, scénariste et chanteuse néerlandaise ;
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand

Patronyme néerlandais